Лас Лагунас има више значења:

 Лас Лагунас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лагунас (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лагунас, Виверо Форестал (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лагунас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лагунас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лагунас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лагунас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Лагунас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагунас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагунас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лагунас (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Лагунас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лагунас (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лагунас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику